Гурка — польская фамилия.

Известные носители:
 
 Гурка, Лукаш (ум. 1475) — государственный деятель Польского королевства, воевода познанский.
 Гурка, Лукаш (род. 1482) — государственный и религиозный деятель Польского королевства.
 Гурка, Лукаш (род. 1533) — польский государственный деятель.
 Гурка, Станислав (род. 1538) — государственный деятель Речи Посполитой.
 Гурка, Уриель (ок. 1435—1498) — религиозный и государственный деятель Польского королевства, каноник.

Другое 
 Гурка — станция пражского метрополитена.
 Гурка — вид кровяной колбасы.